Tursunoy (voornaam), Oezbeekse meisjesnaam
 Tursunoy (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam